Соревнования по бобслею на зимних Олимпийских играх 1994 года прошли с 19 по 27 февраля. Были разыграны два комплекта наград.

В программе мужских двоек победу одержали швейцарцы Густав Ведер и Донат Аклин, им 0,05 секунды уступили соотечественники Рето Гётши и Гуидо Аклин, приехавшие вторыми. Третье место заняли итальянцы Гюнтер Хубер, Стефано Тиччи.

Заезды четырёхместных экипажей закончились победой команды Германии во главе с пилотом Харальдом Чудаем. Серебро досталось швейцарской четвёрке Густава Ведера, тогда как бронзовые медали взяли представители второго немецкого экипажа, возглавляемого титулованным бослеистом Вольфгангом Хоппе.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Результаты программы мужских двоек 
 Результаты программы мужских четвёрок 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1994
1994 год в бобслее